Сюань — многозначный термин.

 Сюань — китайская фамилия ( клан ). Вьетнамское произношение - Tuyên.
 Сюань — шаньюй хунну с 85 года по 88 год. Сын Ханя.
 Сюань — 10-й ван корейского государства Бохай, правивший в 818—830 годах.